Это — список примечательных звёзд созвездия Скульптора, упорядоченный по убыванию блеска.

Ссылки 
 
 
 

 
Скульптор